Canilla puede designar:

 Llave de paso, dispositivo que abre o corta el paso de agua u otros líquidos por una tubería.
 Espinilla, la parte anterior de la pierna opuesta a la pantorrilla.
 En Venezuela se le llama «canilla» al tipo de pan baguette.
 Canillá, un municipio del departamento de El Quiché en el occidente de Guatemala.
 «Canillita», denominación coloquial para el repartidor de periódicos en el Río de la Plata.